Добжинево-Дуже () — сельская гмина в Польше, входит как административная единица в Белостокский повят Подляского воеводства. Население — 8698 человек (на 31 декабря 2013 года). Административный центр гмины — деревня Добжинево-Дуже.

Демография 
Данные по переписи на 31 декабря 2013 года:

Поселения 

 Бохдан
 Борсукувка
 Храболы
 Добжинево-Дуже
 Добжинево-Фабрычне
 Добжинево-Косцельне
 Фасты
 Гнила
 Яворувка
 Кобузе
 Кописк
 Козиньце
 Крынице
 Куликувка
 Леньце
 Летники
 Нове-Александрово
 Новосюлки
 Обрубники
 Огродники
 Подленьце
 Погожалки
 Поникла
 Рыбаки
 Шацилы
 Залесе

Соседние гмины 
 Белосток
 Гмина Хорощ
 Гмина Чарна-Белостоцка
 Гмина Кнышин
 Гмина Крыпно
 Гмина Тыкоцин
 Гмина Василькув

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Подляского воеводства
Белостокский повет